Максим Ииссо:
 Тиссо, Максим (род. 1985) — французский горнолыжник.
 Тиссо, Максим (род. 1992) — канадский футболист.